Twierdzenie Jordana może odnosić się do każdego z wyników matematycznych związanych z nazwiskami Camille’a Jordana (1838-1922) i Pascuala Jordana (1902-1980).

 Camille Jordan
 twierdzenie Jordana (algebra liniowa)
 twierdzenie (Hahna-)Jordana o rozkładzie (teoria miary)
 twierdzenie Dirichleta-Jordana (analiza funkcjonalna) – o szeregach trygonometrycznych
 twierdzenie Drasina-Shea-Jordana (rachunek prawdopodobieństwa)
 twierdzenie Jordana-Höldera (teoria grup)
 twierdzenie Jordana-Brouwera (topologia)
 twierdzenie Jordana-Schönfliesa (topologia) – o homeomorfizmie krzywej Jordana z okręgiem
 lemat Jordana (analiza zespolona)

 Pascual Jordan
 twierdzenie Jordana-von Neumanna (analiza funkcjonalna) – o charakteryzacji przestrzeni unitarnych

Jordana